Piorno amarillo puede referirse a:
 el nombre común de la planta Cytisus scoparius;
 el nombre común de la planta Genista florida; o
 el nombre común de la planta '''''Genista versicolor.